Тіві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на південний захід від Парижа, 45 км на захід від Орлеана, 50 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 158 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 371,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тівіль на сайті французького Національного інституту географії
 Тівіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тівіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тівіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тівіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар